Wej může znamenat:

 Říše Wej – jedna z čínských říší

 Wej-che (přítok Žluté řeky) – řeka v Číně
 Wej-che (zdrojnice Chaj-che) – řeka v Číně
 Wej (Chan-tan, Che-pej) – okres v městské prefektuře Chan-tan v provincii Che-pej
 Wej (Sing-tchaj, Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej

 Wej (jméno) – čínská mužská (, ), ženská (, ) i smíšená () osobní jména, např.:
 Čao Wej
 Wej (příjmení) – čínská příjmení , , ,  a , např.:
 Wej Čung-sien (1568–1627) – mingský eunuch
 Wej Ťing-šeng (* 1950) – čínský exilový politik
 Wej (taoismus) (čínsky 為) – pojem v taoismu

Podobné:
 Wey (přítok Temže) – řeka v Anglii
 Wey – řeka v Dorsetu
 Wey (automobilka) - luxusní divize čínské automobilky Great Wall Motors